Moshyttan kan syfta på:

 Moshyttan – en bergsmanshytta som uppbyggdes år 1622 utanför Örebro, se Ånnabohyttan
 Moshyttan, Nora – hytta i Järnboås socken